Монредо́н-Лабессоньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Тулузи, 28 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1248 осіб у працездатному віці (15-64 років) 915 були активні, 333 — неактивні (показник активності 73,3%, у 1999 році було 69,9%). З 915 активних працювали 834 особи (472 чоловіки та 362 жінки), безробітних було 81 (36 чоловіків та 45 жінок). Серед 333 неактивних 92 особи були учнями чи студентами, 112 — пенсіонерами, 129 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 836 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2045,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монредон-Лабессоньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн